Fabrizio Carafa (prima metà XV secolo-seconda metà XV secolo) - nobile e diplomatico napoletano
 Fabrizio Carafa (m. 1513) - signore di Torre del Greco, capostipite dei Carafa della Stadera duchi di Andria
 Fabrizio Carafa (1515-1554) - III conte di Ruvo, nipote del precedente
 Fabrizio Carafa (m. 1590) - II duca di Andria, V conte di Ruvo, nipote del precedente. Assassinato da Carlo Gesualdo e noto per la sua relazione con Maria d'Avalos
 Fabrizio Carafa (1599-1626) - IV duca d’Andria, VII conte di Ruvo, nipote del precedente
 Fabrizio Carafa (m. 1670) - VII duca d’Andria, X conte di Ruvo, nipote del precedente
 Fabrizio Carafa (1673-1727) - X duca d’Andria, IV duca di Castel del Monte, XIII conte di Ruvo, cugino del precedente
 Fabrizio Carafa (1588-1651) - vescovo di Bitonto (1622-1651). Nipote del III conte di Ruvo
 Fabrizio Carafa (m. 1629) - nobile napoletano, I principe di Roccella
 Fabrizio Carafa (1638-1711) - nobile napoletano, II principe di Chiusano. Padre di Tiberio Carafa
 Fabrizio Carafa (1636-1688) - IV duca di Forlì, VIII conte di Policastro,